Patay puede referirse a:

 patay, plato típico del norte de la Argentina hecho a base de harina de algarrobo blanco;
 Patay, localidad de la Argentina;
 Patay, localidad de Francia;
 Batalla de Patay (1429), batalla en Patay, Francia, entre ingleses y franceses que cambiaría el curso de la Guerra de los Cien Años.